Eggebert ist ein Namensteil folgender Personen:
 Christian Wentzlaff-Eggebert (* 1936), deutscher Romanist, Hispanist und Literaturwissenschaftler 
 Emil Seelmann-Eggebert (1859–1915), deutscher Bibliothekar, Philologe und Romanist
 Erich Seelmann-Eggebert (1874–1937), deutscher Jurist, Manager, Autor und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert (1905–1999), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Harald Wentzlaff-Eggebert (* 1941), deutscher Romanist, Hispanist und Literaturwissenschaftler
 Rolf Seelmann-Eggebert (* 1937), deutscher Journalist und Adelsexperte
 Walter Seelmann-Eggebert (1915–1988), deutscher Radiochemiker
 Walther R. Seelmann-Eggebert (1880–1962), deutscher Jurist
 Wilhelm Seelmann-Eggebert (1849–1940), deutscher Bibliothekar, Philologe und Germanist, siehe Wilhelm Seelmann